Вулиця Капітана Білинського (Львів)
 Вулиця Михайла Білинського (Київ)